WS-3 (, буквально «Страж-3») — китайская реактивная система залпового огня калибра 400 мм. Разработана китайской госкорпорацией Sichuan Aerospace Industry Corporation (SCAIC) штаб квартира которой, расположена в Чэнду провинции Сычуань. Круговое вероятное отклонение ракет существенно уменьшено по сравнению с WS-2. Ракета может оснащаться различными боевыми частями массой до 200 кг, включая фугасную, кассетную с 540 боевыми элементами малого калибра, объемного взрыва. Являеться дальнейшей модификацией WS2

Характеристики 
 Калибр: 400 мм
 Длина ракеты: 7,302 м
 Скорость: 5,6 Маха
 Масса ракеты: 1285 кг
 Масса боеголовки: 200 кг
 Дальность стрельбы минимальная: 70 км
 Дальность стрельбы максимальная: 200 км или 400 км для WS3D
 Система управления: ИНС с коррекцией по данным GPS
 Управляющие поверхности: стабилизаторы и аэродинамические рули
 Точность (КВО): 300 м (в инерциальном режиме) и 50 м (при комплексировании с GPS)
Шасси: MAN

На вооружении

См. также 
 MGM-140 ATACMS
 WS-2 (РСЗО)
 M270 MLRS
 LAR-160
 HIMARS

Примечания

Ссылки 
 Китай продвигает новую РСЗО WS-3
 Пока кошка спит или новейшие китайские РСЗО

Реактивные системы залпового огня КНР
Ракетное оружие КНР
Баллистические ракеты
Ракеты «земля-земля»
Самоходная артиллерия по алфавиту